Pinacoteca Nazionale bezieht sich auf:
 Pinacoteca Nazionale di Bologna 
 Pinacoteca Nazionale di Siena